Поні — група малорослих порід коней

Поні — селище, Комсомольський район, Хабаровський край

Поні — місто, штат Оклахома
 Поні — селище, штат Іллінойс
 Поні — переписна місцевість, штат Техас